Blood money, traducibile dall'inglese come soldi sporchi (di sangue), può riferirsi a:

Cinema
 Blood Money – film del 1917 diretto da Fred Kelsey
 Blood Money – film del 1921 diretto da Fred Goodwins
 Blood Money – film del 1933 diretto da Rowland Brown
 Là dove non batte il sole (Blood Money) – film del 1974 diretto da Antonio Margheriti
 Blood Money – film del 1980 diretto da Christopher Fitchett
 Blood Money – film del 1983
 La contropartita (Clinton and Nadine, intitolato anche Blood Money) – film del 1988 diretto da Jerry Schatzberg
 Blood Money – film del 1996 diretto da John Shepphird 
 Blood Money – film del 1999
 Blood Money – film del 2008
 Blood Money – film del 2010 diretto da Georgia Veck
 Blood Money – film del 2012
 Blood Money – film del 2017 diretto da Lucky McKee

Letteratura
Il baro (Blood Money) – racconto di Elmore Leonard del 1953
 Cronache del dopobomba (Dr. Bloodmoney, or How We Got Along After the Bomb) – racconto di Philip K. Dick del 1965
 Alpha Force 7: Blood Money –  romanzo di Chris Ryan del 2005

Musica
 Blood Money – album di Lil' O del 1999
 Blood Money – album di Tom Waits del 2002
 Blood Money – album dei Mobb Deep del 2006

Televisione
 Denaro sporco (Blood Money) – episodio della seconda stagione di Angel
 Blood Money – episodio di Jungle Jim
 Soldi sporchi (Blood Money) – episodio della decima stagione di Law & Order - I due volti della giustizia

Videogiochi
 Blood Money – videogioco del 1989 per Amiga della Psygnosis
 Hitman: Blood Money – videogioco del 2006 della IO Interactive